Фуэнтес-де-Бехар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 14,47 км². Население — 253 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Fuentes de Bejar
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки